Folkkongressen kan syfta på flera saker:
 Folkkongressen – ett sydafrikanskt, politiskt parti grundat 2008, se Congress of the People (parti)
 Folkkongressen – ett politiskt stormöte 1955 i Kliptown, en förort till Johannesburg i Sydafrika, se Congress of the People (1955)
Nationella folkkongressen – det högsta lagstiftande organet i Folkrepubliken Kina